Waagstein ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Waagstein (* 1938), schwedischer Kardiologe
 Jógvan Waagstein (1879–1949), faröischer Komponist und Maler